Свече́ние — процесс излучения света. Также может означать:

 Свечение моря — явление биологического происхождения, возникающее, когда поверхностные слои моря или океана наполнены микроорганизмами, способными к биолюминесценции.
 Свечение моря (1492) — свечение моря неизвестного происхождения, наблюдавшееся 11 октября 1492 года во время первого путешествия Христофора Колумба.
 Свечение Черенкова — свечение, вызываемое в прозрачной среде заряженной частицей, движущейся со скоростью, превышающей фазовую скорость распространения света в этой среде.
 Собственное свечение атмосферы — очень слабое излучение света атмосферой планеты.

См. также 
 Послесвечение
 Свет (значения)
 Светляк (значения)
 Светляки (значения)
 Люминесценция
 Заря — свечение неба перед восходом (утренняя заря) и после заката (вечерняя заря).
 Glow
 Bloom